Il singolare del torneo di tennis Istanbul Cup 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Nicole Vaidišová 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Venus Williams (campionessa)
 Nicole Vaidišová (finale)
 Anna Smashnova (semifinali)
 Lisa Raymond (primo turno)

 Anna-Lena Grönefeld (quarti di finale)
 Meghann Shaughnessy (primo turno)
 Anna Čakvetadze (quarti di finale)
 Mashona Washington (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Cup 2005